1854 год в театре

Премьеры 
 Драма «Каланус» датского драматурга Ф. Палудана-Мюллера.
 «3ять г-на Пуарье» Э. Ожье и «Фламинио» Жорж Санд в театре «Жимназ» (Париж).
 «Властительница» Мануэля Тамайо-и-Бауса и С. А. Фернандеса-Герра (труппа X. Архоны и Т. Ламадрид).

Премьеры в России 
 6 февраля — «Бедность не порок» в Малом театре (постановка при участии Островского; (Гордей Торцов — Степанов, Пелагея Егоровна — Орлова-Синепкая, Любовь Гордеевна — Воронова, Любим Торцов — П. М. Садовский, Коршунов — М. С. Щепкин, Митя — Самарин, Гуслин — Калиновский, Разлюляев — С. Васильев, Анна Ивановна — Никулина-Косицкая, Арина — Акимова).
 9 сентября — «Бедность не порок» в Александрийском театре (бенефис режиссёра Яблочкина; Гордей Торцов — Григорьев 2-й, Пелагея Егоровна — Линская, Любовь Гордеевна — Читау, Любим Торцов — В. В. Самойлов, Коршунов — Мартынов, Митя — Бурдин, Гуслин — Калиновский, Разлюляев — Марковецкий, Анна Ивановна — Оплова, Арина — Громова).
 Комедия-водевиль «Окопировался» И. И. Лажечникова в Малом и Александринском театре.
 «Сервилия» Л. А. Мея.
 15 декабря — «Не так живи, как хочется» А. Н. Островского в Малом театре.
 «Ветеран и новобранец» А. Ф. Писемского.
 «Станционный смотритель» по А. С. Пушкину в Александринском театре (в роли Вырина — В. В. Самойлов).

Знаменательные события 
 В Лондоне основан театр (мюзик-холл) «Альгамбра».
 Официальное установление монополии императорских театров в Москве и Санкт-Петербурге.
 Труппа Д. Д. Жураховского во главе с актёром И. Дрейсигом выступает в Севастополе во время обороны города 1854-55 годов.
 «Разбитый кувшин» Г. фон Клейста в «Бургтеатре» (в роли судьи Адама — К. Ларош).
 В Самаре сгорел особняк купца Лебедева, где выступала первая городская профессиональная труппа — антреприза Е. Стрелкова.
 Французский композитор Ф. Эрве создал в Париже театр оперетт-буффонад «Фоли консертант» (впоследствии — театр «Фоли нувель»).

Родились 
 5 января — французский историк театра Эжен Лентилак.
  — русский театровед Пётр Осипович Морозов.
 11 февраля — немецкий театральный деятель Рафаэль Лёвенфельд.
 16 марта — Макс Буркгардт, австрийский драматург.
  — русская актриса Мария Гавриловна Савина.
 2 мая — венгерский театровед Антал Варади.
 10 июня — французский писатель и драматург Франсуа де Кюрель.
 16 июня — австрийский актёр и режиссёр Гуго Тимиг.
 14 июля — австрийский театральный деятель Макс Буркхард.
 29 июля — нидерландская актриса Эстер де Бур Ван Рейк.
 16 октября — Оскар Уайльд, ирландский поэт и драматург.
 7 ноября — сербский актёр и режиссёр Миша Димитриевич.
  — грузинский актёр В. А. Абашидзе.
  — русская актриса Вера Сергеевна Попова.
 24 декабря — румынская актриса Аристцца Романеску.
 португальский драматург Абел Ботелью.
 азербайджанский театральный деятель Наджафбек Фатали бей оглы Везиров.
 венецианский актёр Ф. Бенини.
 русский советский актёр и режиссёр Людвиг Казимирович Людвигов.
 русский писатель-сатирик и драматург Мясницкий.
 английская актриса Флоренс Терри, сестра Э. Терри.

Скончались 
 23 января — австрийский актёр Максимилиан Корн.
 31 января — итальянский писатель и драматург Сильвио Пеллико.
 8 сентября — французский драматург Жак-Франсуа Ансело
 12 ноября — английский актёр Чарлз Кембл.
 9 декабря — португальский писатель и драматург Жуан Батишта да Силва Лейтан Алмейда-Гаррет.
  — грузинский драматург и актёр Зураб Назарович Антонов.
 венгерская актриса Анна Канторне.

Драматургия и театральная литература 
 «Автобиография актрисы» Анны Коры Моуэтт (США).
 «Суд людской — не божий» и «Шуба овечья, душа человечья» (первоначально «Брат и сестра») А. А. Потехина.
 «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина (начата в 1852 году, закончена в Тульской тюрьме; поставлена в 1855 году).

Примечания

Ссылки 
 
 

Годы в театре